Bel Ami  se poate referi la:

 Literatură
 1885 Bel-Ami – roman de Guy de Maupassant;

 1912 Bel-Ami – piesă de teatru de Fernand Nozière;

 Film
 1939 Bel Ami – film german, regia Willi Forst;
 1955 Bel Ami – film francez , regia Louis Daquin;
 1976 Bel Ami – film suedez, regia Mac Ahlberg;
 2012 Bel-Ami – film italo-franco-britanic, regia Declan Donnellan și Nick Ormerod.

 Muzică
 1939 Bel Ami – cântec interpretat de Tino Rossi, cu titlul „Du hast Glück bei den Frau'n, Bel Ami!” interpretat și de Rosita Serrano în filmul Bel Ami din 1939;